Półwieś – część Opola
 4 miejscowości w Polsce
 Półwieś – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Spytkowice
 Półwieś – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Półwieś – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo
 Półwieś – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo

 Półwieś – jezioro położone  w gminie Gniew, powiat tczewski, województwo pomorskie